Serie A 2001/2002 spelades mellan 26 augusti 2001 och 5 maj 2002. Ligan bestod av 18 lag för 14:e gången sedan säsongen 1988/1989 och vanns av Juventus med ett poäng mer än Roma efter att båda lagen vann sina respektive matcher i sista rundan med 2–0 mot Udinese respektive 1–0 mot Torino. Inter ledde fram till dess ligan men förlorade samma dag med 4–2 mot Lazio. Alla tre lag spelade på bortaplan.

De två högst placerade lagen direktkvalificerades till Champions League, medan lagen på andra- och tredjeplatsen gick till kvalet. Lagen på femte och sjätte plats kvalificerades till Uefacupen (och ytterligare en plats till Coppa Italia. De fyra lägst placerade lagen relegerades till Serie B.

Denna säsong var ChievoVeronas första i Serie A och låg i uppehållet över julen högst i tabellen. Efter julen hamnade de dock i en formsvacka och slutade på femte plats.

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Källor 
 Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, september 2005
 Alla resultat från RSSSF.
 Trupper 2001/2002 från footballsquads.co.uk

Footnotes 

2001 i Italien
2002 i Italien
Fotbollssäsongen 2001/2002
2001/2002